

Галицька площа — площа в місті Київ
 Галицька площа — площа в місті Львів

Див. також 
 Галицька вулиця

Площі